Plaats in Indonesië
 Talang Kemang (Semidang Alas Maras), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Talang Kemang (Rantau Bayur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra